Miejscowości w USA:
 Ledyard – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Ledyard – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Ledyard – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga
Gminy w USA:
 Ledyard (ang. Ledyard Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New London
 Ledyard (ang. Ledyard Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Ledyard (ang. Ledyard Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cayuga